Мае́вский — польская фамилия; имеет женскую форму — .

Фамилия

А — В 
 Маевский, Александр Григорьевич (1925—2007) — советский и украинский машиностроитель.
 Маевский, Анджей (род. 1966) — польский афорист, писатель, публицист, фельетонист, художник-фотограф, сценарист и режиссёр.
 Маевский, Бартош (род. 1987) — польский пятиборец.
 Маевский, Владимир Иванович (род. 1941) — российский экономист.
 Маевский, Владислав Альбинович (1893—1975) — деятель белой эмиграции, писатель.
 Маевский, Викентий (1764—1835) — польский лингвист и палеограф.

Г — Е 
 Маевский, Генрик (1936—2005) — польский джазовый трубач.
 Маевский, Дмитрий Иванович (1917—1992) — художник.
 Маевский, Евгений Викторович (1944—2008) — советский и российский востоковед.
  (род. 1959) — польский журналист, обозреватель, варшавянин, искусствовед.

И 
 Маевский, Иван Александрович (род. 1988) — белорусский футболист.
 Маевский, Иларион Викентьевич (1838—1892) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Маевский, Иосиф Михайлович (?—1873) — русский архитектор.
 Иоасаф (Маевский) (в миру Исидор; ум. после 1752) — архимандрит киевского Межигорского монастыря РПЦ.

К 
 Маевский, Казимир (1903—1981) — польский археолог, автор популярных книг.
 Маевский, Карл Яковлевич (1824—1897) — русский инженер-архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Маевский, Кароль (1833—1897) — один из руководителей польского восстания 1863 года.
 Маевский, Константин Викторович (род. 1979) — российский игрок в мини-футбол.

Л — Н 
 Маевский, Леонид Станиславович (род. 1960) — российский политический деятель и предприниматель. Депутат Государственной думы третьего созыва.
 Маевский, Мечислав Сильвестрович (?—?) — художник.
 Маевский, Михаил Михайлович (1894—1977) — ч.-корр. АМН СССР, лауреат Сталинской премии.
 Маевский, Николай Владимирович (1823—1892) — российский учёный-артиллерист. Автор математической модели внешней баллистики.

П — Я 
 Маевский, Пётр Феликсович (1851—1892) — русский ботаник.
 Маевский, Сергей Иванович (1779—1848) — российский военачальник, мемуарист.
 Маевский, Симеон (в монашестве Серапион; 1827—1891) — архиерей РПЦ, епископ Екатеринославский и Таганрогский.
 
 Маевский, Томаш (род. 1981) — польский легкоатлет.
 Маевский, Януш (род. 1931) — польский кинорежиссёр.

Двойная фамилия 
 Май-Маевский, Владимир Зенонович (1867—1920) — военачальник Русской армии и Белого движения.

Топоним 
 Маевский — хутор в Славянском районе Краснодарского края.

См. также 
 
 Кран Маевского